Юзеф Коженевский (Коженёвский):
 Коженевский, Юзеф (1806—1870) — врач.
 Коженёвский, Юзеф (1797—1863) — прозаик, драматург, поэт, педагог.
  (1732—1780 или 1781) — польский художник